Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 – edizione del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1996-1997 – gironi G-H-I del torneo di calcio